Die 12. U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2018 wurde vom 19. Juli bis 29. Juli 2018 in Slowenien ausgetragen. Veranstalter war die Europäische Handballföderation (EHF). Slowenien gewann zum ersten Mal die U-20-Europameisterschaft im Finale gegen die französische Mannschaft mit 31:30.

Austragungsorte 
Die Austragungsorte der Spiele waren das Športna dvorana Golovec und die Zlatorog Arena in Celje.

Vorrunde 
In der Vorrunde spielt jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Gruppendritten und Gruppenvierten qualifizierten sich für die Zwischenrunde.

Gruppe A 
Alle Spiele fanden in Športna dvorana Golovec,  statt.

Gruppe B 
Alle Spiele fanden in Športna dvorana Golovec,  statt.

Gruppe C 
Alle Spiele fanden in Zlatorog Arena,  statt.

Gruppe D 
Alle Spiele fanden in der Zlatorog Arena,  statt.

Hauptrunde 
In der Hauptrunde spielen die Gruppenersten und Gruppenzweiten die Teilnehmer des Halbfinales aus. Das Ergebnis aus der Vorrunde (Gruppenerster gegen Gruppenzweiter in einer Vorrundengruppe) werden in die Hauptrunde mitgenommen. Für das Halbfinale qualifizieren sich die Sieger und Gruppenzweiten der Gruppe I + II. Die Gruppendritten und Gruppenvierten gehen in die Kreuzspiele für Platz 5 bis 8.

Gruppe I 
Alle Spiele fanden in der Zlatorog Arena,  statt.

Gruppe II 
Alle Spiele fanden in Zlatorog Arena,  statt.

Finalrunde

Übersicht

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Zwischenrunde 
In der Zwischenrunde spielen die Gruppendritten und Gruppenvierten die Teilnehmer der Kreuzspiele aus. Das Ergebnis aus der Vorrunde (Gruppendritter gegen Gruppenvierter in einer Vorrundengruppe) werden in die Zwischenrunde mitgenommen. Für die Kreuzspiele 9 bis 12 qualifizieren sich die Sieger und Gruppenzweiten der Gruppe III + IV. Die Gruppendritten und Gruppenvierten gehen in die Kreuzspiele für Platz 13 bis 16.

Gruppe III 
Alle Spiele fanden in Športna dvorana Golovec,  statt.

Gruppe IV 
Alle Spiele fanden in Športna dvorana Golovec,  statt.

Platzierungsspiele

Übersicht

Abschlussplatzierungen

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der U-20-Handball-Europameisterschaft 2018

Handball-Europameisterschaft
Handballveranstaltung 2018
Europameisterschaft Manner U20 2018
Jugendhandball